Die Football League First Division 1976/77 war die 78. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1976 und endete am 24. Mai 1977. Seit dieser Saison entscheidet bei Punktgleichheit die Tordifferenz über die Platzierung.

Der FC Liverpool verteidigte mit einem Punkt Vorsprung vor Manchester City den Titel und gewann seine zehnte englische Meisterschaft. Von den drei Aufsteigern, West Bromwich Albion, Bristol City und AFC Sunderland, konnte nur Letzterer die Klasse nicht halten und musste neben Stoke City und Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine wurden in der Folgesaison durch die Aufsteiger Nottingham Forest, Wolverhampton Wanderers und FC Chelsea ersetzt.

Game of Shame 
Am letzten Spieltag waren die punktgleichen AFC Sunderland, Bristol City, Coventry City und Stoke City vom Abstieg bedroht (Spurs, die anders als die Konkurrenz keine Nachholspiele mehr hatten, waren bereits trotz eines 2:0-Erfolges bei Leicester City abgestiegen). Stoke musste als erste der vier verbliebenen Mannschaften spielen und verlor am 16. Mai bei Aston Villa. Drei Tage später waren die Partien Everton vs. Sunderland und Coventry vs. Bristol zeitgleich angesetzt. Coventrys Manager Jimmy Hill verzögerte den Anpfiff des letzteren Spiels jedoch um 15 Minuten, vorgeblich, um im Verkehr stecken gebliebene Fans vor Anpfiff ins Stadion zu lassen. Sunderland verlor in Everton, so dass vor Spielende in Coventry feststand, dass beiden Teams in Coventry ein Unentschiedenen genügen würde, um erstklassig zu bleiben. Hill sorgte beim Stand von 2:2 dafür, dass dies im Stadion bekannt gemacht wurde. Darauf hin passten sich Bristols Torwart John Shaw und Bristols Verteidiger in den letzten fünf Minuten zu, ohne dass ein Coventry-Spieler sie angriff. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins erwähnt dieses Match in seinem Dokumentarfilm Nice Guys Finish First als ein Beispiel für Altruismus zum eigenen Zweck. Das Spiel verursachte einen nachhaltigen Reputationsschaden von Jimmy Hill bei Sunderland-Fans: Noch 2008 musste Hill mit Polizeischutz aus einem Spiel in Craven Cottage geführt werden, nachdem Sunderland-Fans ihn erspäht hatten und er ihren Beschimpfungen mit Luftküssen geantwortet hatte.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1976/77 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wichtige Ereignisse 
 Zum ersten Mal in der Geschichte des englischen Profifußballs wurden rote und gelbe Karten eingesetzt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1976-77 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1976/77
Fußballsaison 1976/77